Partit Front Nacional (del seu nom en albanès Partia Balli Kombëtare), partit polític d'Albània
 pbk. també és l'abreviatura de paperback, nom en anglès per a l'enquadernació en rústica